

Lokalizacje

Austria 
 Grafendorf bei Hartberg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Zobacz też 
 Gräfendorf
 Ober-Grafendorf